Артур Аксман (; 18 февраля 1913, Хаген — 24 октября 1996, Берлин) — политик нацистской Германии, руководитель немецкой молодёжной организации гитлерюгенд (1940—1945), рейхсляйтер.

Детство и юность 
Аксман, самый младший в семье из пяти детей, родился 18 февраля 1913 года в Хагене. В 1916 году семья переезжает в Берлин (район Веддинг), где его отец работал страховым агентом до своей смерти в 1918 году. В 1919 году Артур был зачислен в школу, а в 1921 году за успехи в учёбе был переведен в «продвинутый» класс (). В 1922 году он был принят в старшую школу и получил стипендию.

В ноябре 1928 года Аксман вступил в Гитлерюгенд, после того как 14 сентября этого года узнал о нацистах из речи Геббельса. За короткое время он стал лидером Гитлерюгенда района Веддинг и активным членом Национал-социалистического союза школьников (до 1931 года).

Карьера 
В 1933 году назначен руководителем общественного совета по делам молодежи рейха. После перевода руководителя гитлерюгенда Бальдура фон Шираха на должность гауляйтера Вены, 8 августа 1940 г. стал новым руководителем этой организации — рейхсюгендфюрером НСДАП. При Аксмане гитлерюгенд достиг расцвета. В него входило 97 % молодёжи призывного возраста, происходила стремительная милитаризация организации. Аксман пользовался в организации гигантским авторитетом, усилившимся после потери правой руки при штурме укреплений новой границы СССР в районе Владимира-Волынского в июне 1941 года. Кавалер Германского ордена (1945), один из немногих награждённых при жизни и последний кавалер ордена.

В конце войны на фронт были брошены тысячи добровольцев из гитлерюгенда. Сам Аксман находился в бункере Гитлера практически до самого конца войны. Он сообщил подробности о самоубийстве Гитлера и Евы Браун, заявил, что видел труп Бормана.

После войны 
Был арестован в ноябре 1945 года в Баварии за организацию нацистского подполья. Прошёл процесс денацификации, осуждён в 1949 году американским судом и приговорен к трём годам тюремного заключения. После выхода на свободу проживал в Федеративной Республике Германия, занимаясь бизнесом.

Награды 
 Железный крест 1-го класса (28.04.1945)
 Железный крест 2-го класса
 Германский орден (28.04.1945)
 Крест военных заслуг 1-й степени без мечей
 Крест военных заслуг 2-й степени без мечей
 Знак за ранение в серебре
 Золотой значок Гитлерюгенд с дубовыми листьями
 Медаль За выслугу лет в НСДАП в бронзе и серебре
 Золотой партийный знак НСДАП (30.01.1939)

Мемуары 
 Artur Axmann «Das kann doch nicht das Ende sein». Hitlers letzter Reichsjugendführer erinnert sich. Koblenz: Bublies, 1995. ISBN 3-926584-33-5

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Хронос»

Гитлерюгенд
Участники Второй мировой войны
Награждённые Золотым партийным знаком НСДАП
Рейхсляйтеры
Мемуаристы Германии